Калахан има више значења:
 Округ Калахан (Тексас)
 Калахан (Флорида)